Tynan ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Tynan (* 1972), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Chris Tynan (* 1966), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Dermot Tynan (* 1961), irischer Regisseur

 Katharine Tynan (1861–1931), irische Autorin
 Kathleen Tynan (1937–1995), kanadisch-britische Journalistin
 Kenneth Tynan (1927–1980), britischer Theaterkritiker
 Ronan Tynan (* 1960), irischer Sänger (Tenor)
 Scott Tynan (* 1983), englischer Fußballspieler
 T. J. Tynan (Thomas Joseph Tynan; * 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Tynan  steht für:
 Tynan (Texas), Gemeinde im Bee County, Texas, Vereinigte Staaten
 Tynan (Nordirland), Gemeinde im County Armagh, Nordirland